Вестрон — вымышленный язык из произведений Дж. Р. Р. Толкина
 Вестрон — харьковское предприятие, работающее в области разработки АСУ ТП